Тисовец може бити:

 Тисовец, град у Банскобистричком крају, Словачка Република
 Тисовец (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република
 Тисовец (Добрепоље), насељено мјесто у општини Добрепоље, Словенија